Paul Collins, un des noms de plume de Paul Duard (1895-1991), plus connu sous le nom de Paul Colline ;
  (1907-1988), joueur de football américain ;
 Paul Collins (1916-), joueur de rugby à XV australien ;
  (1926–1995), athlète canadien sur longue distance ;
  (1936-), peintre réaliste américain ;
 Paul Collins (1937-), acteur de cinéma et de télévision britannique ;
  (1954-), auteur de science-fiction et de fantastique australien ;
  (1940-), écrivain religieux, historien et animateur radio australien ;
 Paul Collins (1955-), artiste peintre, photographe, musicien et plasticien américain ;
  (1956-), musicien (voix, guitare et batterie) américain ;
  (1959-), joueur de rugby à XV international irlandais ;
  (1966-), joueur de football britannique ;
 Paul Collins (1969-), écrivain (nouvelliste et essayiste) américain ;
  (1997-), footballeur samoan américain.

Références